Vlastní název Šinagawa může znamenat:

sídlo nebo část sídla
 Šinagawa (Tokio) (品川区 – [Šinagawa-ku]) – jedna z 23 zvláštních čtvrtí Tokia
 Šinagawakikan-ku (品川機関区) část čtvrti Minato (港区)
 Šinagawa-džuku – jedna z 53 legendárních stanic Tókaidó/Padesát tři stanic na cestě Tókaidó, kterou namaloval Hirošige
 japonské příjmení
 Klan Šinagawa – klan/rod japonských aristokratů
 Fudžiró Šinagawa (品川 不二郎, 1916 – ?) – japonský psycholog edukologie, čestný profesor na Tokijské Univerzitě Gakugei (vědy a umění)
 Jadžiró Šinagawa (品川 弥二郎, 1843 – 1900) – japonský samuraj, později ministr vnitra
 Kazu Šinagawa (品川 一治) – japonský filmový producent
 Kazue Šinagawa (品川 主計, 1887 – 1986) – japonský byrokrat, podnikatel a manažer baseballovýho týmu Yomiuri Giants
 Keiko Šinagawa (品川 景子, * 1978) – japonská herečka
 Masakazu Šinagawa (品川 将員, 1544 – 1565) – japonský samuraj z období Sengoku, který sloužil klanu Móri (毛利氏)
 Šinrjó Šinagawa (品川 信良, * 1923) – významný japonský porodník, čestný profesor na Univerzitě Hirosaki (弘前大学)
 Šódži Šinagawa (品川 庄司, * 1995) – japonský komik
 Tóru Šinagawa (品川 徹, * 1935) – japonský herec
jiné
 Šinagawa (jídlo) (品川飯 [šinagawa-meši]) – jídlo (místní specialita ve čtvrti Tokia Šinagawa (品川区)), připravené z ústonožce Oratosquilla oratoria (třída:rakovci) s přílohou vařené rýže
 Šinagawa (vodnice) (品川蕪 [šinagawa-kabu]) – odrůda vodnice, vyvinutá v Šinagawě (品川区)